Az Akinek itt kell most lennie az Alvin és a mókusok együttes tizenötödik albuma.
A lemez 2020. október 16-án jelent meg.

Az album dalai

Források 
 alvintickets 
 Spotify

2020 nagylemezei